El Super Rugby Americas 2023 (SRA 2023) es la temporada inaugural del torneo de rugby profesional de América que comenzó el 18 de febrero de 2023 tras gestiones de World Rugby.​​ Está organizado y encabezado por Sudamérica Rugby,​ máximo ente del rugby de América del Sur.

Sistema de disputa 
El torneo se disputa con una fase de grupos en donde los equipos se enfrentarán en formato de todos contra todos en condición de local y de visitante, posteriormente los primeros cuatro clasificados disputaran las semifinales por la búsqueda por el campeonato.

Equipos participantes 
En cursiva, los equipos que participan de la nueva competición sin provenir de la SLAR:

Clasificación 

Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 0 al que pierdaPuntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido (BO) y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia (BD).

Desarrollo

Fecha 1 

Fecha Libre: Peñarol Rugby

Fecha 2

Fecha Libre: Yacare XV

Fecha 3

Fecha Libre: Selknam Rugby

Fecha 4

Fecha Libre: Pampas XV

Fecha 5

Fecha Libre: American Raptors

Fecha 6

Fecha Libre: Cobras Brasil XV

Fecha 7

Fecha Libre: Dogos XV

Fecha 8

Fecha Libre: Selknam Rugby

Fecha 9

Fecha Libre: Pampas XV

Fecha 10

Fecha Libre: Yacare XV

Fecha 11

Fecha Libre: Peñarol Rugby

Fecha 12

Fecha Libre: American Raptors

Fecha 13

Fecha Libre: Cobras Brasil XV

Fecha 14

Fecha Libre: Dogos XV

Semifinal

Final

Gira de USA Hawks 2023
 El equipo de desarrollo estadounidense USA Hawks realizará una gira de partidos amistosos frente a los clubes del Super Rugby Americas.

Encuentros

Gira de Black Lion 2023
 El club georgiano Black Lion realizará una gira de partidos amistosos frente a los clubes del Super Rugby Americas, en modo de preparación para el seleccionado georgiano para el Mundial de Francia 2023, enfrentando a los clubes que tengan fecha libre entre el 9 de abril y el 6 de mayo (para el partido del 28 de abril Yacare XV será reemplazado por Sudamérica XV).

Encuentros

Véase también 
 Súper Rugby Pacific 2023
 Major League Rugby 2023

Referencias 

2023
Rugby en 2023
Competiciones deportivas de América en 2023